«Однажды» — российский мультипликационный фильм 2002 года.

Фильм участвовал в конкурсной программе фестиваля Суздаль-2003

Фильм для детей по мотивам якутской сказки «Торобос и Тысанас» о двух смелых находчивых охотниках, перехитривших наглое лесное чудовище по имени Могус.

Создатели

Сюжет 
Заснеженная тайга. Двое братьев добывают пропитание, один охотой, второй — рыбалкой. Встретившись после удачного промысла, они начинают радоваться, но тут появляется лесное чудовище, которое отбирает всю их добычу. Братья строят разные планы относительно мести, но ничего дельного им в голову не приходит.

Вот они набрели на берлогу медведя, и им в голову приходит план… С трудом преодолевая страх, они пытаются пляской и пеньем изобразить ликование от удачной охоты, находясь на берлоге. Появляется Чудище, которое принимает торчащую из сугроба макушку медведя за очередную добычу братьев. Пытаясь забрать «добычу», Чудище, естественно, будит медведя, и тот, оторвав нижний клок шерсти «нарушителя спокойствия», ложится обратно в спячку. Братья в восторге, Чудище облегченно переводит дух, но все лесные зверушки смеются над ободранным Чудищем, и тому приходится бежать от позора.

Довольные Братья несут домой на шесте оторванный клок

Награды 
 2002 — Кинофестиваль «Окно в Европу»: Специальный приз жюри конкурса анимационного кино.

Примечания

Ссылки 
 

Рисованные мультфильмы России 2002 года
Короткометражные мультфильмы России 2000-х годов
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы по сказкам народов Севера